Wereldkampioenschap trial 2019 (vrouwen)
Wereldkampioenschap trial 2019 (mannen)